Monjas kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Monjas, kommun, 
 Monjas (kommunhuvudort), Departamento de Jalapa,

Mexiko 

 Monjas (kommun), Oaxaca,